Chipoudy ou Chipoudie est un nom donné à plusieurs lieux au sud-est de la province canadienne du Nouveau-Brunswick.

 Mont Chipoudy
 Rivière Chipoudy
 Marais de Chipoudy
 Baie de Chipoudy
 Chipoudy était le nom d'un village acadien détruit par les Britanniques durant la déportation des Acadiens, correspondant approximativement à l'actuel Riverside-Albert.

Sous sa forme anglaise, on retrouve le hameau de Shepody et la variété de pommes de terre Shepody.